Арбузи́нка — топоним:

Казахстан 
 Арбузинка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Украина 
 Арбузинка — посёлок городского типа в Николаевской области, административный центр Арбузинского района.
 Арбузинка — река в Николаевской области, правый приток Мертвовода.